L'inconscient est une notion des sciences humaines développée de manière différente suivant chacune d'elles, en opposition au départ, notamment en philosophie, avec une notion de conscience de l'individu. La forme la plus fréquemment citée est celle liée à la psychanalyse.

Psychanalyse 
 L'Inconscient est le concept fondamental de la psychanalyse fondée par Sigmund Freud ; dans la première topique, l'inconscient est désigné comme étant lié au refoulement des représentations de la pulsion sexuelle.

Philosophie 
 L'inconscient est un concept de la philosophie se rapportant à l'esprit pour des phénomènes échappant à la conscience.

Psychothérapies analytiques 
 L'Inconscient groupal est un concept utilisé dans des psychothérapies psychanalytiques de groupes.

Psychologie analytique 
 L'inconscient est un concept de la psychologie analytique fondée par Carl Gustav Jung
 L'inconscient collectif est un concept créé par Carl Gustav Jung.

Sciences cognitives 
 L'Inconscient cognitif ou « non conscient » est un concept qui s'applique dans le domaine des sciences cognitives, lesquelles comportent plusieurs sous-disciplines (neurosciences,  anthropologie cognitive, psychologie cognitive, philosophie de la cognition, intelligence artificielle…).